Une casserie est une usine ou un atelier où l'on casse un produit de base, par exemple :
 casserie d'œufs ;
 casserie d’amandes.